

L’Étrangère est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 

 L'Étrangère roman de Charles-Victor Prévost d'Arlincourt paru en 1825 ;
 L'Étrangère, roman de Sándor Márai paru en 1934 ;
 L'Étrangère, poème de Louis Aragon (extrait du recueil Le Roman inachevé), mis en musique par Léo Ferré.
 L'Étrangère (roman, 1985), roman de Sergueï Dovlatov.
 L’étrangère (roman, 2015), roman de Valérie Toranian.

Théâtre 

 L'Étrangère, mélodrame en 3 actes de Frédéric Dupetit-Méré, tiré du roman précédent créé au théâtre de la Gaîté le  ;
L'Étrangère , comédie en quatre actes d'Alexandre Dumas fils, créée à la Comédie-Française le .

Musique 

 L'Étrangère, titre français de La straniera, opera seria italien de Vincenzo Bellini, livret de Felice Romani créé en 1825.
 L'Étrangère, mélodie de Louis Niedermeyer, poème d'Émile Deschamps.

Cinéma 

 L'Étrangère (Die Fremde),  un film franco-allemand de Gaston Ravel (version allemande de Fred Sauer) sorti en 1931 ;
 L'Étrangère (All This and Heaven Too),  un film américain d'Anatole Litvak sorti en 1940 ;
 L'Étrangère, un film français de Sergio Gobbi sorti en 1968 ;
 L'Étrangère (Secret Places),  un film britannique de Zelda Barron sorti en 1984 ;
 L'Étrangère (The Miracle),  un film britannique de Neil Jordan sorti en 1991 ;
 L'Étrangère, un film français de Florence Colombani sorti en 2007 ;
 L'Étrangère (Die Fremde), film allemand de Feo Aladag sorti en 2010 ;
 L'étrangère, film (drame) français de 2007 avec Anne Caillon, Thomas Jouannet, Julien Cattin, Laura Bonillo, Valérie Barré, Olivier Balazuc...

Divers
 L'Étrangère est une collection des éditions Gallimard.

Voir aussi

Notes 

Homonymie de titre